Johnny Davis, joueur américain de basket-ball né en 1955 ;
 Johnny Davis, joueur américain de basket-ball né en 2002 ;